Belvoir (Doubs), comuna al departament del Doubs
 Belvoir (Anglaterra), poble de Leicestershire
 Castell de Belvoir, castell de Leicestershire
 Fortalesa de Belvoir, fortalesa dels croats al modern Israel